Kvalspelet till U17-Europamästerskapet i fotboll 2019 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka femton lag som ska få spela i U17-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Irland. Kvalspelet bestod av totalt 54 lag och två omgångar. De två bäst rankade lagen, England och Tyskland, fick fripass till den andra omgången medan de övriga 52 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 13 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp samt de fyra bästa treorna, det vill säga totalt 30 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 32 lagen upp i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp, samt de sju bästa grupptvåorna gick vidare till mästerskapet.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Grupp 13

Ranking av grupptreor

Endast resultat mot gruppettan och grupptvåan räknas.

Elitrunda

Seeding

Lagen seedas efter deras resultat i kvalificeringsomgången, bortsett från England och Tyskland som gick direkt till elitrundan och placerades som etta respektive tvåa. Etta och tvåa från samma grupp i kvalificeringsomgången kan inte hamna i samma grupp igen, däremot kan de ställas mot grupptrean om laget avancerat. Av politiska skäl kan inte Kosovo och Serbien hamna i samma grupp, inte heller kan Kosovo och Bosnien-Hercegovina hamna i samma grupp.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor

Resultat mot gruppfyran ej medräknat.

Anmärkningslista

Referenser 
 Officiell hemsida

U17-Europamästerskapet i fotboll för herrar
Fotbollsåret 2018
Fotbollsåret 2019
2018 i Europa
2019 i Europa